Букреєв Анатолій Миколайович — радянський казахський висотний альпініст, гірський гід, фотограф, письменник, володар титулу «Сніжний барс», заслужений майстер спорту СРСР.
 Букреєв Борис Якович — український математик; член АН УРСР, професор Київського університету та Київського політехнічного інституту, засновник і активний діяч Київського математичного товариства, член Московського математичного товариства.
 Букреєв Іван Семенович — радянський та російський співак (ліричний тенор), народний артист РРФСР.